Le nom de Rudbeck est porté par plusieurs personnalités suédoises d'origine danoise (par ordre chronologique) :
  (1581-1646), évêque de suédois.
 Olof Rudbeck (1630-1702), scientifique et écrivain suédois.
 Olof Rudbeck le Jeune (1660-1740), explorateur et naturaliste suédois.
 Johan Olof Rudbeck (1711-1790), médecin et botaniste suédois.

Homonymie de patronyme danois